Monts Métallifères (Europe centrale)
 Monts Métallifères slovaques
 Monts Métallifères (Transylvanie)
 Monts Métallifères (Serbie)
 Monts Métallifères dans les Apennins toscans en Italie.

 Arrondissement des Monts-Métallifères, un arrondissement d'Allemagne.

nl:Erzgebirge